Ян Рей з Шумська — краківський канонік РКЦ
 Ян Рей з Шумська — суддя земський, ловчий краківський, чоловік Пракседи (Прахни) з Тенчина
 Ян Міхал Рей — завихостський каштелян

Примітки 

Ян